

Persone
 Elfi Zinn (1953) – ex mezzofondista tedesca orientale
 Howard Zinn (1922-2010) – storico, saggista e attivista statunitense
 Johann Gottfried Zinn (1727-1759) – medico, anatomista e botanico tedesco
 Jon Kabat-Zinn (1944) – biologo e scrittore statunitense
 Robert Zinn (1995) – cestista tedesco con cittadinanza svizzera

Altro
 Anello di Zinn – formazione fibrosa nella cavità orbitaria
 Apparato zonulare di Zinn – sistema di fibre tese fra il cristallino e il corpo ciliare